Численность населения Забайкальского края по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Численность населения 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Демография

Городское и сельское население 

Плюсом (+) обозначены года переписи населения.

Возрастной состав

Национальный состав 
Национальный состав населения региона по данным переписей населения 2002 и 2010 годов

Населённые пункты 

Населённые пункты с численностью населения более 5 тысяч человек

Общая карта 
Легенда карты:
  Областной центр,  чел.
  от 20 000 до 100 000 чел.
  от 10 000 до 20 000 чел.
  от 5000 до 10 000 чел.
  от 2000 до 5000 чел.

См. также 
 Забайкальский край
 Население

Литература 
 Кулаков В. С. «География Забайкальского края» Учебное пособие.- Чита: Экспресс издательство, 2009. ISBN 9785956601266
 «Читинской области — 70 лет» Чита, 2007.

Забайкальский край